Ботані-Бей, Ботанічна затока — затока Тасманового моря біля східного берега Австралії.
 Маттіа Боттані (,  24 травня 1991, Лугано) — швейцарський футболіст.